Winterthur (stad), een stad in Zwitserland
Winterthur (district), een district in het kanton Zürich
FC Winterthur, een voetbalclub uit Winterthur
Winterthur FCB, een basketbalclub uit Barcelona
Winterthur Group, een Zwitserse verzekeringsgroep